Bufalino ist der Familienname von:

 Gesualdo Bufalino (1920–1996), italienischer Schriftsteller
 Russell Bufalino (1903–1994), italienisch-amerikanischer Mobster